Ungaran (vulkaan), een stratovulkaan op het Indonesische eiland Java in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Ungaran (Kutowinangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Ungaran (Ungaran Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java